Lorosuchus is een geslacht van uitgestorven sebecide Mesoeucrocodylia bekend van de Río Loro-formatie in de provincie Tucumán in het noordwesten van Argentinië.

Ontdekking 
Lorosuchus is bekend van het holotype PVL 6219, een bijna volledige schedel gevonden gearticuleerd met de onderkaken en fragmentarische postcraniale overblijfselen. Het werd verzameld aan de zuidkant van de Medina Range, in de buurt van het El Cadillal-meer van de Río Loro-formatie, daterend uit het Thanetien of het Selandien van het Midden tot Laat-Paleoceen, ongeveer 61,7 tot 55,8 miljoen jaar geleden. Lorosuchus wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van kenmerken, waaronder vijf autapomorfieën zoals een verhoogde neusrand en de aanwezigheid van een kam op de anteromediale randen van beide premaxillae. Fylogenetisch wordt Lorosuchus momenteel erkend als de meest basale bekende sebecide.

Etymologie 
Lorosuchus werd in 2011 benoemd door Diego Pol en Jaime E. Powell en de typesoort is Lorosuchus nodosus. De geslachtsnaam is afgeleid van Loro in verwijzing naar de Río Loro-formatie waarin Lorosuchus werd gevonden, en suchus, gelatiniseerd van het Griekse souchos, een Egyptische krokodilgod. De soortaanduiding, "de bultige", is genoemd naar de bijzondere versiering van het dorsale oppervlak van de schedel, die lijkt op de niet-verwante, basale archosauriforme Proterochampsa.

Classificatie 
Hieronder is een cladogram van Pol en Powell (2011) die de plaatsing van Lorosuchus binnen Sebecosuchia laat zien:

Uitgestorven Crocodylomorpha